Tupcio Chrupcio (wł. Topo Tip, 2013) – włosko-niemiecki serial animowany wyprodukowany przez Studio Bozzetto & Co, Rai – Giunti Editore, Studio Campedelli i M4e, powstały na podstawie serii książek dla dzieci autorstwa Marco Campanella.

W Polsce premiera serialu odbyła się 28 marca 2015 na antenie MiniMini+. Od 1 maja 2015 roku widzowie oglądający serial mają możliwość wyboru wersji z dubbingiem lub z napisami.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie Tupcia Chrupcia, który razem ze swoją mysią rodziną mieszka w miniaturowym domku na skraju łąki. Podczas swojej przygody, Chrupcio codziennie odkrywa otaczający go świat, uczy się akceptować rzeczy zupełnie nowe oraz stawia czoło codziennym trudnościom i lękom, a oprócz tego zawsze może liczyć na niezwykle mądrych i doświadczonych rodziców, którzy wiedzą co robić w danej sytuacji.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Master Film
Reżyseria: Małgorzata Boratyńska
Dialogi: Elżbieta Jeżewska
Dźwięk: Aneta Michalczyk
Kierownictwo produkcji: Kasia Fijałkowska
Wystąpili:
 Aleksandra Radwan – Tupcio
 Klaudiusz Kaufmann – ślimak #1
 Bartosz Wesołowski – ślimak #2
W pozostałych rolach:
 Agnieszka Fajlhauer –
 Olcia (odc. 3, 30-31),
 pani Lila (odc. 6, 15, 38, 47)
 Artur Pontek – Benio (odc. 1, 3, 7, 9-10, 12-16, 20, 24-26, 28-29, 30-31, 34-35, 38-40, 45)
 Joanna Węgrzynowska – mama Tupcia
 Robert Tondera – tata Tupcia
 Katarzyna Łaska – Borys (odc. 3, 5, 7-10, 12-16, 18, 20, 24, 26-29, 34-35, 37-39, 41-42, 45, 47, 49, 51)
 Julia Kołakowska – Becia (odc. 3, 5, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 35-36, 38-40, 42, 45, 49)
 Małgorzata Boratyńska – mama Borysa (odc. 2, 8, 13-14, 24, 34, 47, 49-50)
 Zbigniew Konopka – dziadek Tupcia (odc. 2, 17, 19, 27, 39, 41, 44, 50, 52)
 Agnieszka Kunikowska – ciocia Tupcia #1 (odc. 4, 15, 18, 24, 26, 32, 50)
 Magdalena Krylik –
 ciocia Tupcia #2 (odc. 4, 15, 18, 24, 26, 32, 50),
 Tesia (odc. 5, 7-10, 15, 18, 20, 24, 26, 29, 35-36, 42, 49)
 Cezary Kwieciński – pan Jarzynka (odc. 5, 16, 22, 30, 33, 42-43)
 Izabella Bukowska – pani Magda (odc. 7-10, 15, 18, 20, 24, 26-27, 34-35, 39, 42, 49)
 Maksymilian Michasiów – nauczyciel (odc. 7-8, 29, 31, 38)
 Brygida Turowska – Hela, mama Beci (odc. 8, 14, 22, 30, 34, 40)
 Monika Kwiatkowska – Kitka (odc. 11)
 Janusz Wituch – Marcel (odc. 15, 21, 37-38, 48)
 Hanna Kinder-Kiss – babcia Tupcia (odc. 17, 19, 27, 41, 44, 50, 52)
 Cezary Nowak – doktor Bazyleusz, tata Benia (odc. 25, 30)
i inni

Lektor: Renata Dobrowolska

Spis odcinków

Przypisy 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Filmy o myszach i szczurach
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji